Republikanerna kan syfta på:

 Republikanerna – ett politiskt parti i USA, se Republikanska partiet
 Republikanerna (franskt parti) – ett politiskt parti i Frankrike
 Republikanerna (Tyskland) – ett politiskt parti i Tyskland
 Republikanerna (i Spanien) – samlingsbegrepp för de som stred på den förlorande sidan i spanska inbördeskriget 1936-1939, se Bando republicano

Se även
 Republikan
 Republikanska föreningen – en intresseorganisation i Sverige

Referenser